Bruno Roy peut désigner :
 Bruno Roy (1935- ), médiéviste et professeur québécois ;
 Bruno Roy (1940-2021), directeur des éditions Fata Morgana, et traducteur français d'auteurs anglais, espagnols et grecs ;
 Bruno Roy (1943-2010), écrivain et poète québécois.

Notes et références